Пойет () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пойет, Густаво (род. 1967) — уругвайский футболист, полузащитник, тренер.
 Пойет, Диего (род. 1995) — уругвайский и английский футболист, полузащитник.